Dans la mythologie romaine, l'adjectif substantivé Lucifer désigne le « porteur de lumière ». Il est l'équivalent du dieu grec Éosphoros, personnification de la planète Vénus en tant qu'astre du matin dans la mythologie grecque. Le nom commun lucifer sera utilisé par les premiers chrétiens pour traduire l'expression « étoile du matin » de la Bible hébraïque. 

Par la suite, Lucifer devient le nom d'un ange déchu pour s'être rebellé contre Dieu. Il sera assimilé à Satan et au Diable.

Personnalités 
 : Lucifer de Cagliari, évêque de Cagliari en Sardaigne. Il a été à l'origine du schisme « luciférien ».

Arts et culture

Littérature 

1883-1907 : Lucifer, The Light-Bearer, journal anarchiste publié aux États-Unis entre 1883-1907.
Lucifer, roman de Jean de la Hire publié en feuilleton en 1921 et 1922.
Lucifer est le nom de deux personnages distincts de l'univers Marvel Comics.
Lucifer est un personnage de DC Comics adapté en série télévisée dans laquelle Lucifer abandonne son royaume et s'en va vivre à Los Angeles où il est propriétaire, sous le nom de Lucifer Morningstar, d'une boîte de nuit appelée « Lux ». Son patronyme Morningstar signifie en français « étoile du matin ».

Cinéma et télévision 
1950 : Lucifer est le nom du chat de la marâtre dans le Cendrillon de Disney.
2005 : Lucifer est le nom d'un personnage de fiction de la série Supernatural. C'est un archange déchu.
2014 : Lucifer, long métrage belge de Gust Van den Berghe.
2016 : Lucifer, série télévisée de Tom Kapinos.

Musique 
, le nom d'un groupe de hard rock/rock psychédélique qui sortit un album nommé lui aussi Lucifer en 1970.
Lucifer Sam est une chanson des Pink Floyd.
Lucifer, un album de musique de Anna Tsuchiya.
Lucifer, un album de musique du groupe SHINee.

Sciences et techniques 
Lucifer est un algorithme de cryptographie.
LUCIFER (Large Binocular Telescope Near-infrared Utility with Camera and Integral Field Unit for Extragalactic Research) est un instrument placé sur le Large Binocular Telescope. L'ensemble fait partie de l'Observatoire international du Mont Graham (sud-Arizona, USA).
(1930) Lucifer est un astéroïde évoluant dans la ceinture principale.
Lucifer est un genre de crevettes bioluminescentes.
La frégate Lucifer II, ancienne frégate britannique cédée à la marine française en 1944, et baptisée ainsi de 1967 à 2009.

Autres 
Lucifer est le nom d'une bière belge.
Lucifer est un modèle d'allumette dépourvu de soufre. La première allumette de type Lucifer fut inventé par le Français Charles Sauria en 1830. La société lyonnaise Dupasquier et Coignet de la Guillotière, spécialisée dans l'extraction de la gélatine des os, qui commencera à extraire industriellement le phosphore blanc en 1838 et fabriquera ces allumettes jusqu'au monopole d'État appliqué en 1872. En néerlandais, « allumette » se dit encore .
(autre version ou précision) : création de Samuel Jones, commercialisées sous le nom de « Lucifers ».
Génial Lucifer était le nom d'une équipe cycliste française, dont le sponsor était une entreprise de fabrication de cycles.
Lucifers est le gentilé des habitants de Lussy-sur-Morges, commune suisse.
 Dans Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à jouer, un monstre est à l’image de Lucifer, de son nom original japonais 堕天使ルシフェル(Ange Déchu Lucifer). Son nom français est « Étoile du Matin Ange Déchu » et son nom anglais « Darklord Morningstar ».

Notes et références